Francisco Venegas puede referirse a:

 Francisco Venegas (c. 1525-1594), pintor portugués;
 Francisco Eduardo Venegas (1998-), futbolista mexicano;